Het seizoen 1910/11 was de tweede editie van de Belgische Tweede Klasse en ging van start in de zomer van 1910 en eindigde in de lente van 1911. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie). RC de Gand werd kampioen na testwedstrijden tegen Uccle Sport.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eredivisie voor de start van het seizoen:
 FC Liégeois (laatste)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gedepromoveerd uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen:
 Antwerp Football Alliance (winnaar van een nationale eindronde)

Deelnemende teams
Deze ploegen speelden in het seizoen 1910/11 in Bevordering. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eindstand Bevordering 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Uitslagentabel

Testwedstrijden om het kampioenschap 
De destijds geldende reglementering voorzag geen criteria om teams die met een gelijk aantal punten eindigden te rangschikken. De voetbalbond besliste om een testwedstrijd te organiseren tussen RC de Gand en Uccle Sport op neutraal terrein om de kampioen aan te duiden.  Omdat de eerste wedstrijd op een gelijkspel eindigde was een replay noodzakelijk. RC de Gand won deze en werd kampioen.

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eredivisie op het eind van het seizoen:
 RC de Gand (kampioen)

Degraderende teams

De voetbalbond had beslist dat aan het einde van het seizoen 2 teams zouden degraderen naar de regionale afdelingen. Sporting Club de Theux en US Tournaisienne eindigden beiden met 11 punten. Er kan niet met zekerheid achterhaald worden waarom SC Theux degradeerde en niet US Tournaisienne. Theux had een beter doelsaldo en ook het onderlinge resultaat in de competitie was in het voordeel van Theux (3-1-verlies in Doornik, 7-0 thuiswinst). In die tijd werden dergelijke criteria echter niet in overweging genomen. Van een eventuele testwedstrijd tussen beide teams zijn momenteel geen sporen terug te vinden. Wat wel zeker is, is dat SC Theux en US Tournaisienne elkaar enkele seizoenen later terug ontmoetten in de voorronde van de Beker van België 1913-14, een wedstrijd die niet zonder incidenten verliep.

Na het einde van de competitie degradeerde ook vice-kampioen Uccle Sport. Het is niet duidelijk of het ging om een degradatie om "administratieve redenen" of om een "vrijwillige degradatie" van Uccle Sport.

Aan het einde van het seizoen degradeerden dus volgende teams:
 Uccle Sport (reden onbekend)
 SC Theux (voorlaatste samen met US Tournaisienne, de reden waarom Theux en niet Doornik degradeerde is onbekend)
 Antwerp Football Alliance (laatste)

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2